Склад збірної Англії на чемпіонаті світу 1990 

* — вже після приїзду до Італії Девід Сімен зазнав травми пальця на руці і був терміново замінений на Дейва Бізанта.Докладніше…Англія
Англія 1990